Chiesa di San Matteo Apostolo ad Agerola
 Chiesa di San Matteo Apostolo ad Aurano
 Chiesa di San Matteo Apostolo a Bondeno
 Chiesa di San Matteo Apostolo a Nogaredo
 Chiesa di San Matteo Apostolo a Ravascletto
 Chiesa di San Matteo Apostolo a Revine

Pagine correlate 
 Chiesa di San Matteo